Никола Мектич и Франко Шкугор — победители турнира

Прошлогодние чемпионы —  Боб и Майк Брайаны не защищали свой титул.

Посев 

  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Первый раунд)
  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (Четвертьфинал)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Полуфинал)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (Второй раунд)
  Оливер Марах /  Мате Павич (Второй раунд)
  Хенри Континен /  Джон Пирс (Второй раунд)
  Никола Мектич /  Франко Шкугор (Титул)
  Равен Класен /  Джо Солсбери (Первый раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Monte-Carlo Rolex Masters 2019